In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Bonn aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 BIG: BIG-Partei (Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit)
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DP: Deutsche Partei
 DZP: Deutsche Zentrumspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 FVP: Freie Volkspartei
 Grüne: Grüne
 1979: AGL
 1984 und 1989: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 HP: Humanistische Partei
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 bis 2004: PDS
 PARTEI: Die PARTEI
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 Pro NRW: Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen
 REP: Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 Volt: Volt Deutschland

Wählergruppen 

 AGL: Alternative und grüne Liste Bonn für Demokratie und Umweltschutz → Grüne
 BA: BürgerAllianz Bonn/Rhein-Sieg
 BBB: Bürger Bund Bonn
 BBG: Bonner Bürgergemeinschaft
 BFF: Bündnis für Frieden und Fairness
 DG: Die Godesberger
 UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft

Stadtratswahlen 

Sitzverteilung der Parteien, die mindestens bei einer Wahl mehr als zwei Sitze erhalten haben (ab 1979)

Fußnoten

1 1946: zusätzlich: KPD: 4,98 %
2 1952: zusätzlich: DP: 4,0 %
3 1956: zusätzlich: FVP: 3,7 %
4 1989: zusätzlich: REP: 4,9 %, UWG: 2,7 %
5 1994: zusätzlich: BA: 2,3 %
6 2014: zusätzlich: AfD: 2,9 %, Piraten: 2,2 %

7 2020: zusätzlich AfD: 3,24 %; Piraten: 0,62 %; BIG: 1,26 %; Die PARTEI: 2,19 %.

Wahlen zu den Bezirksvertretungen

Stadtbezirk Bonn 

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: BA: 2,3 %
2 2014: zusätzlich: AfD: 3,0 %, Piraten: 2,6 %

3 2020: zusätzlich: AfD: 3,0 %, Die PARTEI: 2,78 %

Stadtbezirk Bad Godesberg 

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: BA: 2,6 %
2 2014: zusätzlich: DG: 5,7 %, AfD: 2,4 %

32020: zusätzlich: AfD: 3,47 %

Stadtbezirk Beuel 

Fußnote

1 2014: zusätzlich: AfD: 3,1 %, Piraten: 2,1 %

2 2020: zusätzlich. AfD: 3,0 %, Die Partei: 2,98 %

Stadtbezirk Hardtberg 

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: BA: 4,5 %, HP: 2,6 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 2,3 %

3 2020: zusätzlich: AfD: 4,84 %

Summe aller vier Bezirksvertretungen 

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 

 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 6,8 MB) Düsseldorf, Oktober 1999
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,9 MB) Düsseldorf, Januar 2005
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 1,9 MB) Düsseldorf, November 2009
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,0 MB) Düsseldorf, Oktober 2014
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Einzelnachweise 

Bonn
Kommunalwahlen